Heinrich Schoppmeyer ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Schoppmeyer (Historiker) (* 1935), deutscher Historiker
 Heinrich Schoppmeyer (Jurist) (* 1966), deutscher Jurist und Richter